Stone County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Stone County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Stone County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Stone County (Missouri) – okres státu Missouri